Entre Ríos o Entrerríos puede referirse a:

Apellido 
 Alberto Entrerríos Rodríguez (1976-), jugador de balonmano español.
 Raúl Entrerríos Rodríguez (1981-), jugador de balonmano español.

Toponimia

en Argentina 
 Avenida Entre Ríos, en la ciudad de Buenos Aires.
 Entre Ríos, estación de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires.
 Ferrocarril Entre Ríos, en la provincia homónima.
 Isla Entre Ríos, en el río Paraná, enclavada en aguas del Paraguay.
 Paraje Entre Ríos, en la provincia de Chubut.
 Provincia de Entre Ríos, provincia situada al noreste.
 República de Entre Ríos, estado efímero dirigido por Francisco Ramírez en 1820.
 Territorio Federal de Entre Ríos, distrito federal de la Confederación Argentina entre 1854 y 1860.
 Universidad Nacional de Entre Ríos, universidad de la provincia homónima.

en Brasil 
 Desterro de Entre Rios, municipio de Minas Gerais.
 Entre Rios (Bahia), municipio.
 Entre Rios (Santa Catarina), municipio.
 Entre Rios do Sul, municipio del estado de Rio Grande do Sul.
 Entre Rios do Sul, municipio de Rio Grande do Sul.
 Entre Rios de Minas, municipio de Minas Gerais.
 Entre Rios (Guarapuava), distrito.

en Bolivia 
 Entre Ríos, ciudad y municipio en el Departamento de Cochabamba.
 Entre Ríos, ciudad y municipio en el Departamento de Tarija.

en Chile 
 Aeródromo Entre Ríos, aeródromo de Talagante.

en Colombia 
 Entrerríos, municipio.

en España 
 Entrerríos, entidad local menor de Villanueva de la Serena, perteneciente a la provincia de Badajoz.
Entre Ríos, barrio en construcción de la localidad de Lardero.

en Guatemala 
 Entre Ríos, caserío.

/  en Nicaragua y Honduras 
 Entre Ríos, cordillera entre Nicaragua y Honduras;

Música 
 Entre Ríos, grupo de música argentino.

Naviera 
 Entre Ríos, torpedero que sirvió a la Armada Argentina a fines del siglo XIX y principios del siglo XX.